Barannikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Barannikow (* 1975), russischer Nordischer Kombinierer
 Alexei Petrowitsch Barannikow (1890–1952), sowjetischer Indologe
 Wilikton Innokentjewitsch Barannikow (1938–2007), sowjetischer Boxer